L’effacement en grammaire, ou plus couramment : le test d'effacement est une opération grammaticale de base qui consiste à supprimer un élément ou plusieurs éléments d'un syntagme pour voir s'il est (sont) important(s), voire indispensable(s) dans la construction du sens. Ce test permet de décomposer une phrase en éléments obligatoires et facultatifs.

Définition 
Martin Riegel définit l'effacement comme une opération qui  Il s'agit d'une opération familière en linguistique. Il ajoute : , comme dans cet exemple :

 peut être réduit après effacement à : 

L'effacement n'est en définitive qu'un cas particulier de substitution : dans la séquence ABCDE l'effacement de AB équivaut à la substitution de CDE à ABCDE. Son opération inverse est l'addition, qui consiste en l'insertion d'un nouvel élément dans une séquence.

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Syntaxe